Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 261001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 15 sierpnia 2004 do 23 sierpnia 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

261001-261100

261101-261200

261201-261300

261301-261400

261401-261500

261501-261600

261601-261700

261701-261800

261801-261900

261901-262000

Przypisy 

Lista planetoid 261001-262000